Хреново́е — название населённых пунктов в России:
 Хреновое — село в Бобровском районе Воронежской области.
 Хреновое — село в Новоусманском районе Воронежской области.

См. также 
 Новохреновое
 
 
 Хренище